Productors Audiovisuals Valencians, associació d'empreses de producció audiovisual del País Valencià
 YF-23A PAV (de l'acrònim en anglès Prototype Air Vehicle), prototip del projecte d'avió de caça Northrop YF-23 dels Estats Units
 Vehicle aeri personal (del seu nom en anglès Personal Air Vehicle), aeronau per al transport de persones sense necessitat de pilot
 Vot d'aprovació proporcional (del seu nom en anglès Proportional Approval Voting), sistema de votació variant de l'escrutini proporcional plurinominal
 Pneumopatia associada al vapeig, malaltia respiratòria relacionada amb el consum de cigarretes electròniques
 Poliacetat de vinil, polímer de l'acetat de vinil usat com a cola blanca
 PAV també és l'abreviatura de Pavelló poliesportiu, segons les convencions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya
 Pav també és l'abreviatura de la constel·lació del Gall Dindi, constel·lació de l'hemisferi sud
 Pav també és l'abreviatura de la pavonita, mineral de la classe dels sulfurs
 Pav. també és l'abreviació d'autor de José Antonio Pavón, botànic espanyol
 pav també és el codi ISO 639-3 del wariʼ, llengua chapacura parlada pels wariʼ de la frontera de Brasil i Bolívia